Membres de la família alemanya d'erudits Trendelenburg, en especial els següents:
 Theodor Trendelenburg (1696-1765), teòleg i superintendent
 Karl Ludwig Friedrich Trendelenburg (1724-1792), metge que va exercir a Lübeck
 Theodor Friedrich Trendelenburg (1755-1827), metge que va exercir com a Stadtphysicus a Lübeck
 Johann Georg Trendelenburg (1757-1825) filòleg i senador de la ciutat Danzig
 Friedrich Wilhelm Trendelenburg (1761-1835), jurista i funcionari de correus
 Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872), filòsof i filòleg
 Friedrich Trendelenburg (1844-1924), metge
 Wilhelm Trendelenburg (1877-1946), fisiòleg
 Reinhard Trendelenburg (1907-1941), silvicultor
 Friedrich Trendelenburg (jurista) (1878-1962), jurista i funcionari
 Johann Christian Friedrich Trendelenburg (1916-2004), pneumòleg i professor d'universitat
 Ernst Trendelenburg (1882-1945), jurista i polític
 Paul Trendelenburg (1884-1931), farmacòleg
 Ullrich Trendelenburg (1922-2006), farmacòleg
 Ferdinand Trendelenburg (1896-1973), físic
 Ernst Adolf Trendelenburg (1923-1989), físic
 Adolph Friedrich Trendelenburg (1737-1803), jurista, tres cops rector de la universitat de Bützow i funcionari

També altres persones d'aquest cognom:
 Adolf Trendelenburg (1844-1941), arqueòleg i filòleg alemany

Els procediments següents, anomenats en honor del metge Friedrich Trendelenburg (1844-1924):
 posició de Trendelenburg
 operació de Trendelenburg contra varius
 operació de Trendelenburg contra embòlia pulmonar
 prova de Trendelenburg
 signe de Trendelenburg